Линяючі (Ecdysozoa) — надтип двобічно-симетричних тварин. Запропонований на основі молекулярно-генетичних досліджень генів рРНК малих субодиниць рибосом. Пізніше ця концепція була підтверджена в дослідженнях генів іншого локусу, який включав так звані Hox-гени, відповідальні за розвиток у всіх білатеральних тварин. Разом з тим, виділення цієї групи не є загальноприйнятим, і є значна кількість публікацій, що заперечують екдизозойну гіпотезу.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки линяючих, за Nielsen et.al. (2018):

Примітки

Посилання 
 UCMP-Ecdysozoa introduction 
 https://web.archive.org/web/20030313115747/http://www.palaeos.com/Kingdoms/Animalia/Ecdysozoa.html
 https://web.archive.org/web/20080618211750/http://www.nematodes.org/tardigrades/Tardigrades_and_Ecdysozoa.html
 https://web.archive.org/web/20100510081324/http://chuma.cas.usf.edu/%7Egarey/articulata.html
 https://web.archive.org/web/20030313065540/http://chuma.cas.usf.edu/~garey/essential.html
 http://www.nematomorpha.net 

Первиннороті